Thyasira är ett släkte av musslor som beskrevs av Jean-Baptiste Lamarck 1818. Thyasira ingår i familjen Thyasiridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Musslor
Thyasira